Melanophila är ett släkte av skalbaggar som beskrevs av Johann Friedrich von Eschscholtz 1829. Melanophila ingår i familjen praktbaggar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Praktbaggar
Melanophila